

Architettura 
 Diamantini  –  i due elementi architettonici di continuità del grattacielo Torre Diamante

Persone 
 Chiara Diamantini – artista italiana
 Enrico Diamantini – (1993) pallavolista italiano
 Fiorella Diamantini –  (1931) pittrice italiana
 Franco Diamantini  – calciatore italiano dell'
 Giuseppe Diamantini –  (1621-1705) pittore, incisore e poeta italiano
 Umberto Diamantini –  calciatore italiano, di ruolo centrocampista